 — песня времён первой японо-китайской войны (1894—1895), в которой японский солдат откровенно рассказывает о военных тяготах и своей усталости от них. В японской традиции относится к жанру гунка, однако является армейской песней, в отличие от военной песни в стандартном значении этого термина. В годы Второй мировой войны была запрещена, поскольку деморализовала солдат и не способствовала проявлению героизма.

Песня была создана в 1895 году музыкантом , который в то время состоял на службе в военном оркестре при 2-й армии генерала Ивао Оямы. По словам Нагаи, в январе 1895 года перед долгой битвой за Вэйхайвэй его батальон вынужден был две недели сидеть в покинутой жителями китайской деревне, и песня отражала его собственный весьма суровый опыт. Благодаря реалистичности описания, тексту, написанному разговорным солдафонским языком, и мелодии, которая хорошо ложилась на традиционный японский инструмент сямисэн, песня мгновенно распространилась между солдатами. Она обрела большую популярность и многократно публиковалась в песенниках.

Необычность «Юки но сингун» заключается в том, что, являясь по сути открытым рассказом о совершенно неприглядных сторонах жизни японского солдата и выражением недоверия к армейскому командованию в целом, она до начала периода Сёва (1926—1989) не только совершенно свободно распространялась среди населения, но и входила в официальный песенник «Восточноазиатские военные песни» (大東軍歌 Дайто: гунка), издававшийся армейскими и флотскими офицерами и чиновниками. Цензура настигла песню лишь в 1930-х годах на волне милитаризма, причём особенные опасения вызывал последний куплет, который сначала просто перестал публиковаться и исполняться, а со вступлением Японии во вторую японо-китайскую войну (1937—1945) армейские начальники приказали изменить последнюю строчку с «нам не дадут вернуться живыми» ( икаситэ каэсану цумори) на «я не намерен возвращаться живым» ( икитэ ва каэрану цумори), что было вполне в духе героического времени. В 1941 году, после вступления Японии во Вторую мировую войну, песню и вовсе запретили как деморализующую и подрывающую боевой дух.

После войны «Маршем по снегу» использовали в фильме «» 1977 года. Там её поют солдаты, вышедшие зимой на учения в горы. Фильм основан на полудокументальной книге писателя Дзиро Нитты «», которая в свою очередь основана на реальной истории японского военного подразделения, попытавшегося зимой 1902 года в порядке учений перед планируемой войной с Россией пересечь горный хребет Хаккода в префектуре Аомори. В горах солдаты попали в метель и заблудились, из «снежного марша» живыми вернулись 11 человек из 210, остальные замёрзли насмерть.

Текст

См. также 
 Милашка Су
 Солдат (песня)
 Raatteentie

Примечания

Ссылки 
 Юки но сингун на сайте «Японская военная музыка»
 雪の進軍 на Сакуре

Военные песни Японской империи
Песни на японском языке
Песни 1895 года